Рабо́чий:

 Рабочий — наёмный работник на производственном предприятии, сотрудник начального уровня производственных компетенций.
 «Рабочий» — первоначальное название (с № 1 по № 97) газеты «Рабочая газета» (1922—1932).
 «Рабочий» — название газеты «Свободная Грузия» в 1927—1937 годах.
 «Рабочий» — название газеты «Советская Белоруссия» до 1937 года.
 Рабочие — каста многих общественных насекомых и некоторых других животных, выполняющая бо́льшую часть работ в колонии.
 «Рабочий» — памятник в Москве.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Рабочий — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Рабочий — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Рабочий — посёлок в составе города Волжский Волгоградской области.
 Рабочий — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Рабочий — посёлок в Пушкинском районе Московской области.
 Рабочий — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Рабочий — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Рабочий — посёлок в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Рабочий — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области.

Фамилия 
 Рабочий, Юрий Петрович (род. 1949) — советский футболист.

См. также 
 Мастеровые и работные люди
 1-й Рабочий — посёлок, Ленинский район, Московская область.
 Рабочий Посёлок — деревня, Бежаницкий район, Псковская область.
 Рабочий Уголок — посёлок, Нижнеломовский район, Пензенская область.
 Рабочий переулок
 Hataraki Man

Примечания